Paname – nome informale di Parigi
 Paname – film francese del 2010
 Paname – album di Léo Ferré
 Paname – canzone di Léo Ferré dell'album omonimo
 Paname – singolo dei Litfiba